

Aeronautica 
 Boeing X-48 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X48 – versione del chipset Bearlake

Altro 
 X48 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1922